IPTL steht für:
 International Premier Tennis League
 Protestantische Kirche in Osttimor
 International Police Timor-Leste, die Polizeikräfte der Integrierten Mission der Vereinten Nationen in Timor-Leste

Abkürzung